Kiritsis ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandros Kiritsis (* 1982), griechischer Basketballer
 Elias Kiritsis (* 1962), griechischer Physiker